DGG steht für:
 Datenbank Gefahrgut der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
 Deutsch-Galicische Gesellschaft
 Deutsch-Griechische Gesellschaft
 Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822
 Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft
 Deutsche Gemeinschaft für Gerechtigkeit
 Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften
 Deutsche Geophysikalische Gesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
 Deutsche Gesellschaft für Geriatrie 
 Deutsche Gesellschaft für Geschlechtserziehung
 Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung
 Deutsche Glastechnische Gesellschaft
 Deutsche Grammophon Gesellschaft
 Discrete Global Grid, Tesselationsverfahren zur Oberflächendarstellung der Erde
 Red Dog Airport (FAA-Code), Flughafen von Red Dog Mine (Alaska), Northwest Arctic Borough, Alaska

dgg steht für:
 Doga (Sprache) (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 DGGT
 DGGG

DGG